Glory Daze, titre original du film américain Une virée d'enfer réalisé par Rich Wilkes, sorti en 1996 ;
 Glory Daze, série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 2010.

Voir aussi